Coronilla puede referirse a:
La coronilla o parte más alta de la cabeza.
El nombre común de la planta Globularia alypum.
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Antigonon leptopus.
El nombre común de la planta Berlandiera macrophylla
El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
El nombre común de la planta Coronilla glauca
El nombre común de la planta Coronilla juncea
El nombre común de la planta Coronilla minima
El nombre común de la planta Cucurbita maxima.
El nombre común de la planta Scutia buxifolia.
Coronilla (planta), un género de plantas.
La coronilla, una forma de oración cristiana similar al Rosario, que utiliza cuentas de oración.
Coronilla de la Divina Misericordia, una devoción de la Iglesia Católica.
La Coronilla, una localidad de Uruguay.
Coronilla, un arroyo de Uruguay.
Islas de La Coronilla, unas islas de Uruguay.
Sinónimo del género de arañas '''''Orumcekia.